

Платтекілл — місто, штат Нью-Йорк
 Платтекілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк